WSJ kan syfta på:

Världsjamboree
Wall Street Journal
WSJ 2011